Arbeiders Vereeniging voor Watertoerisme, een voormalige Belgische watersportvereniging.
Atletiekvereniging Wieringermeer en omstreken, een Nederlandse atletiekvereniging.
AVW '66, een Nederlandse voetbalclub.